Verschillende communistische partijen in Polen:
 de Komunistyczna Partia Polski (1918-1938), die onder meer geleid werd door Feliks Dzerzjinski
 de Komunistyczna Partia Polski (1940-1942), een groep ondergrondse organisaties ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
 de Komunistyczna Partia Polski (1965-1996), een maoïstische partij die werd geleid door Kazimierz Mijal, voormalig functionaris van de PZPR
 de Komunistyczna Partia Polski (2002), een partij die werd opgericht in 2002 en teruggrijpt op de vooroorlogse KPP
 De Katholiek Politieke Partij, een Nederlandse politieke partij tussen 1995 en 1998
 Kesatria Pasukan Polis, officier in de Maleisische Orde voor de Heldhaftige Politie
 Het Departement van Budget en Management, een departement van de Filipijnse regering